Ardant est un nom français.

Patronyme 

 Charles Ardant du Picq (1821-1870), colonel français ;
 Charles Pierre Martial Ardant du Picq (1879-1940), général français ;
 Fanny Ardant (née en 1949), actrice de cinéma et de théâtre française ; 
 Francis Ardant (1867-1946), officier militaire et écrivain français ;
 Henri Ardant (1892-1959), PDG de la Société Générale jusqu'à la Libération ;
 Jacques François Ardant de Beaublanc du Masjambost (1751-1836), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Louis Ardant (), homme politique et un écrivain français ;
 Paul-Joseph Ardant (1800-1858), général et homme politique français ;
 Philippe Ardant (1929-2007), juriste français.

Notes 

Patronyme français
Homonymie de patronyme